Калотмуль () — посёлок в Мексике, штат Юкатан, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человека.

Общие сведения 
Название Calotmul с майяского языка можно перевести как место соединения двух холмов.

Поселение было основано в доиспанский период, а первое упоминание относится к 1665 году, когда дон Николас дель Пуэрто упомянул о 400 проживающих здесь индейцах.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Города Юкатана